Holy Dio — трибьют-альбом, посвящённый творчеству Ронни Джеймса Дио, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
В записи альбома приняли участие как достаточно известные группы и исполнители (Blind Guardian, Doro, HammerFall, Fates Warning, Grave Digger, Stratovarius), так и молодые группы. В сборник вошли песни, написанные Дио в разные периоды своего творчества, включая Rainbow, Black Sabbath, и непосредственно Dio.

Любопытно, что если обратить внимание на выбор песен для трибьюта, можно заметить, что самая поздняя написана в 1985 году. Более того, если речь идёт о песнях, написанных Р. Д. Дио именно во время выступлений в составе Dio, то по каким-то причинам выбор падает только на первые два альбома, вышедших соответственно в 1983 и 1984 годах.

Список композиций

Примечания 

Сборники 1999 года
Трибьют-альбомы Ронни Джеймсу Дио
Альбомы Century Media Records